Medveščak peut désigner :
 Gornji Grad - Medveščak, un arrondissement de Zagreb, en Croatie ;
 Medveščak, un quartier de Zagreb ;
 Medveščak, un ruisseau coulant en dessous de Tkalčićeva à Zagreb ;
 RK Medveščak, un club de Handball.